Приютино — топоним:

 Приютино — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Приютино — бывшая усадьба в городе Всеволожске под Санкт-Петербургом.
 Приютино — микрорайон города Всеволожска.

См. также 
 Приютово